Шевяко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Шевякова.

Известные носители:

 Шевяков, Алексей Алексеевич (1915—1998) — российский историк.
 
 Шевяков, Даниил (род. 1999) — российский футболист.
 Шевяков, Дмитрий Алексеевич (род. 1994) — российский футболист.
 Шевяков, Лев Дмитриевич (1889—1963) — советский учёный в области горного дела.

См. также 
 Шевяково
 Шевяковка